El servei de tramvies d'Alacant va ser un servei en funcionament des del  fins al . Va ser inaugurat en 1893 i suprimit en 1969.

Dates 
 1893: El servei de tramvies comença a Alacant, primer amb tracció animal i posteriorment amb tracció a vapor.
 1924: Es va emprendre l'electrificació de la xarxa, a càrrec de l'empresa Transportes Eléctricos, S.A., finançada pel Banco de Vizcaya.
 1940: Al , la ciutat d'Alacant comptava amb una extensa xarxa de tramvies. Aquesta xarxa va arribar a comptar amb 8 línies que connectaven el centre de la ciutat amb els barris més allunyats i amb les poblacions veïnes de Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d'Alacant i Mutxamel.
 1969: El servei va desaparéixer i va ser substituït per autobusos.
 1999, 30 anys més tard, es va reintroduir el servei a la ciutat com un modern metro-lleuger sota la marca comercial de TRAM Metropolità d'Alacant.

Plànol de les línies en 1940

Referències

Vegeu també 
 TRAM Metropolità d'Alacant

Transport d'Alacant